Европейский маршрут Е53 — европейский автомобильный маршрут категории А в Центральной Европе, соединяющий Пльзень (Чехия) и Мюнхен (Германия).

Города, через которые проходит маршрут 
 
  Пльзень — Клатови — Железна-Руда (граница)
 
 B11 Байериш-Айзенштайн (граница) — Деггендорф
  Деггендорф — Ландсхут — Фрайзинг — Мюнхен

Е53 связан с маршрутами

Фотографии

См. также 
 Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 
 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Дороги Германии
Дороги Чехии